Purpurek ognisty (Pericrocotus flammeus) – gatunek ptaka z rodziny liszkojadów (Campephagidae). Występuje w Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Nie jest zagrożony wyginięciem.

Taksonomia 
Po raz pierwszy gatunek opisał Johann Reinhold Forster w 1781. Miejsce pozyskania holotypu nie zostało wskazane, współcześnie jako miejsce typowe podawana jest Sri Lanka. Autor nadał nowemu gatunkowi nazwę Muscicapa flammea.

Obecnie (2021) Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (IOC) umieszcza purpurka ognistego w rodzaju Pericrocotus, tak też jest powszechnie klasyfikowany. Kwestię szczególnie sporną stanowi liczba podgatunków oraz uwzględnianie lub wyłączanie do osobnego gatunku P. (f.) speciosus, purpurka szkarłatnego. IOC uznaje go za osobny gatunek, podobnie jak autorzy Clements Checklist of Birds of the World (sierpień 2019). Do purpurka ognistego włączają go autorzy HBW, listy ptaków świata opracowywanej we współpracy BirdLife International z autorami HBW (5. wersja online: grudzień 2020), Howard and Moore Complete Checklist (2014; dalej: H&M...), Kompletnej listy ptaków świata (sierpień 2021). 

Podział  purpurka ognistego na podgatunki jest skomplikowany i niedostatecznie opisany, wymaga rewizji przez współczesnych autorów. W Azji Południowo-Wschodniej obserwowano wiele form pośrednich. Poniżej przedstawiono ich listę w kolejności takiej, jak to robi IOC:
 purpurek ognisty, P. s. flammeus (J.R. Forster, 1781) – podgatunek nominatywny
 grupa siebersi/exul
 P. s. siebersi Rensch, 1928
 purpurek samotny, P. s. exul Wallace, 1864
 grupa speciosus
 P. s. andamanensis Beavan, 1867
 P. s. minythomelas Oberholser, 1912
 P. s. modiglianii Salvadori, 1892
 purpurek szkarłatny, P. s. speciosus (Latham, 1790) – bywa uznawany za odrębny gatunek na podstawie obecności w upierzeniu głębokiej szkarłatnej barwy. W takim ujęciu za jego podgatunki uznać można przynajmniej P. s. fraterculus, P. s. andamanensis i P. s. semiruber;
 P. s. fraterculus Swinhoe, 1870 – obejmuje również P. s. elegans , którego odrębność uznawana jest przez Clements... (2019). H&M... (2014) włącza ten takson do P. s. fraterculus, inaczej niż w poprzednich wydaniach. Ich nazwy zsynonimizował Deignan (1946). Później zmodyfikował tę klasyfikację Ripley (1961), który ptaki z Sadiya (Asam), a tym samym i P. s. elegans, włączył do zakresu nazw i zasięgu występowania P. (s.) speciosus;
 P. s. fohkiensis Buturlin, 1910
 P. s. semiruber Whistler & Kinnear, 1933 – obejmuje proponowany podgatunek P. s. suchitrae, którego przedstawicieli nie da się jednak odróżnić od P. s. semiruber;
 P. s. flammifer Hume, 1875
 P. s. xanthogaster (Raffles, 1822)
 P. s. insulanus Deignan, 1946
 grupa novus/leytensis
 P. s. novus McGregor, 1904
 P. s. leytensis Steere, 1890 – tu najprawdopdoobniej należą osobniki zamieszkujące filipińską wyspę Bohol, których pozycja jest niejasna
 grupa marchesae
 P. s. johnstoniae Ogilvie-Grant, 1905
 P. s. gonzalesi Ripley & Rabor, 1961
 P. s. nigroluteus Parkes, 1981 – opisany już kilka lat wcześniej jako P. s. neglectus Parkes, 1974, ale pierwszeństwo miała już nazwa Pericrocotus neglectus Hume, 1877;
 P. s. marchesae Guillemard, 1885

Filogeneza 
Filogenetyka purpurków i jej znaczenie były przedmiotem zainteresowania Jønsson et al. (2009). Jedną z dobrze udokumentowanych relacji była ta łącząca purpurka ognistego i „szare purpurki”. Do „szarych purpurków”, które stanowią grupę siostrzaną wobec P. flammeus, należą trzy gatunki: purpurek białoczelny (P. divaricatus) oraz para gatunków siostrzanych, purpurek brązoworzytny (P. cantonensis) i różowy (P. roseus). Poniżej przedstawiono uproszczony kladogram; zaznaczono na nim też purpurka japońskiego (P. tegimae), który mimo przebadania tylko jednego okazu okazał się reprezentować odrębną linię rozwojową i prawdopodobnie odrębny gatunek:

Według Jønsson et al. (2016) linia rozwojowa P. flammeus+P. (f.) speciosus oddzieliła się około 5,2 mln lat temu, a podział na te dwa taksony (jeśli uznać purpurka szkarłatnego za odrębny gatunek) nastąpił blisko 0,59 mln lat temu. Według wyników Marki et al. (2015) zdarzenia te nastąpiły około 5,2 mln lat temu i 0,643 mln lat temu. Price et al. (2014) uwzględnili jedynie P. (f.) speciosus, którego linia rozwojowa wyodrębniła się blisko 5,8 mln lat temu, a grupę siostrzaną ma stanowić klad P. brevirostris+P. ethologus. Jetz et al. (2012) uzyskali podobny rezultat, co Jønsson et al. (2009): cztery gatunki „szarych purpurków” jako grupa siostrzana wobec purpurka ognistego, który oddzielił się od reszty koło 6,3 mln lat temu.

Morfologia 
Długość ciała wynosi 17–22 cm, masa ciała – 19–24,5 g. Purpurek ognisty to mocno zbudowany przedstawiciel rodziny z dużym dziobem i stosunkowo szerokim ogonem. Poniżej przedstawiono wymiary szczegółowe dla przedstawicieli nieokreślonych podgatunków z Półwyspu Malajskiego:

Dalszy opis dotyczy samców podgatunku nominatywnego, o ile nie zaznaczono inaczej. Głowa, broda, gardło, płaszcz i górna część grzbietu są połyskująco niebieskoczarne. Dolną część grzbietu, kuper i pokrywy nadogonowe wyróżnia płomienisty pomarańczowoczerwony kolor. Skrzydła z wierzchu czarne. Na ich tle wyróżniają się pokrywy skrzydłowe większe o szerokich pomarańczowoczerwonych końcówkach, lotki z szerokim płomienistym pasem u nasady oraz trzy najbardziej wewnętrzne lotki II rzędu z czerwoną plamką lub kreską przed końcem chorągiewek zewnętrznych. Sterówki są czarne, kontrastują z nimi jedynie pomarańczowoczerwone końcówki – najwęższe u środkowej pary, poszerzające się na coraz bardziej zewnętrznych parach. Spód ciała jaskrawy, pomarańczowoczerwony. Nogawice czarne. Pokrywy podskrzydłowe jaskrawożółte. Tęczówka ciemnobrązowe. Dziób i nogi czarniawe. Samce purpurków ognistych od innych purpurków można odróżnić dzięki czerwonym plamkom przed końcem lotek III rzędu i wewnętrznych II rzędu.

U samic czoło i szeroki pasek nad kantarkiem są jaskrawożółte. Obszar od ciemienia po grzbiet oraz pokrywy skrzydłowe mają barwę od popielatej po szarą z oliwkowym nalotem. Dolna część grzbietu, kuper oraz pokrywy nadogonowe zielonkawożółte. Lotki i sterówki czarniawe. Płomienista barwa samców w tych samych partiach ciała u samic zastąpiona jest żółcią; spód ciała cały jaskrawożółty. Osobniki młodociane przypominają samice, jednak obszar od ciemienia do płaszcza pokrywa u nich żółtawy wzór podobny do łusek, a boki piersi i tułowia – szary. Ponadto ich pokrywy skrzydłowe i lotki III rzędu mają szerokie żółte końcówki, przywodzące na myśl wzór na wewnętrznych lotkach II i na lotkach III rzędu u dorosłych osobników. Osobniki, które niemal już uzyskały szatę ostateczną, podobne są do samic, jednakże samce cechuje bardziej pomarańczowy odcień zazwyczaj żółtych obszarów.

Przedstawiciele poszczególnych podgatunków różnią się głównie rozmiarami ciała, odcieniem czerwieni na spodzie ciała samców i żółci u samic oraz zasięgiem jaskrawej barwy na środkowych sterówkach i skrzydłach, na przykład liczbą lotek I rzędu (w przypadku podgatunków występujących w Indiach: pierwsze 2 lub pierwsze 3) bez czerwieni na chorągiewkach zewnętrznych.

Podgatunki i zasięg występowania 

Purpurki ogniste występują w Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej na obszarze blisko 19,3 mln km². Zasięg ich występowania rozpościera się od podnóży Himalajów na wschód od Kaszmiru przez wyżyny północno-wschodniego subkontynentu indyjskiego, Ghaty Zachodnie po Sri Lankę i Andamany. Dalej ciągnie się po południowo-wschodni Tybet, Chiny na południe od linii Junnan-Hunan-Fujian (w tym Hajnan). Obejmuje również Azję Południowo-Wschodnią aż po Półwysep Indochiński, Sumatrę i jej satelitarne wyspy na wschód po wyspę Belitung, Borneo, Jawę, Bali, Lombok oraz Filipiny (oprócz wysp wchodzących w skład prowincji Palawan).

Poniżej przedstawiono podgatunki w kolejności takiej, jaką prezentuje IOC wraz z ich zasięgiem występowania.
 P. s. flammeus (J.R. Forster, 1781) – zachodnie i południowe Indie oraz Sri Lanka. W Indiach ich zasięg ciągnie się od okolic rzeki Tapti w stanie Gudźarat na południe przez zachodnią Maharasztrę, dystrykt Mysore i zachodni stan Tamilnadu po Keralę oraz na wschód po wzgórza Shevaroy Hills,
 P. s. siebersi Rensch, 1928 – Jawa i Bali,
 P. s. exul Wallace, 1864 – wyspa Lombok (zachodnie Małe Wyspy Sundajskie) u wybrzeża Bali,
 P. s. andamanensis Beavan, 1867 – Andamany,
 P. s. minythomelas Oberholser, 1912 – Simeulue, nieopodal północno-zachodniego wybrzeża Sumatry,
 P. s. modiglianii Salvadori, 1892 – Enggano, u południowo-zachodniego wybrzeża Sumatry,
 P. s. speciosus (Latham, 1790) – Himalaje od Dżammu i Kaszmiru na wschód przez Nepal i Bhutan po południowe Chiny (południowo-wschodni Tybet),
 P. s. fraterculus Swinhoe, 1870 – północno-wschodnie Indie (wzgórza Asamu na południe od Brahmaputry), północna Mjanma, południowe Chiny (Junnan, Hajnan) i północny Półwysep Indochiński,
 P. s. fohkiensis Buturlin, 1910 – południowo-wschodnie Chiny (od Kuejczou na wschód po Fujian oraz na południe po Kuangsi i Guangdong),
 P. s. semiruber Whistler & Kinnear, 1933 – obszar od środkowo-wschodnich Indii, południowej Mjanmy i Tajlandii na wschód po środkowy i południowy Półwysep Indochiński,
 P. s. flammifer Hume, 1875 – południowo-zachodnia i południowa Tajlandia oraz północna i wschodnia Malezja,
 P. s. xanthogaster (Raffles, 1822) – zachodnia i południowa Malezja oraz Sumatra, a także wyspy u jej wschodniego wybrzeża,
 P. s. insulanus Deignan, 1946 – Borneo,
 P. s. novus McGregor, 1904 – Luzon i Negros (północne i środkowe Filipiny),
 P. s. leytensis Steere, 1890 – Samar, Leyte i Bohol (środkowo-wschodnie Filipiny),
 P. s. johnstoniae Ogilvie-Grant, 1905 – Apo (południowo-wschodnia wyspa Mindanao w południowych Filipinach),
 P. s. gonzalesi Ripley & Rabor, 1961 – północna i wschodnia część Mindanao,
 P. s. nigroluteus Parkes, 1981 – południowo-środkowa część Mindanao,
 P. s. marchesae Guillemard, 1885 – wyspa Jolo w Archipelagu Sulu.

Ekologia i zachowanie 

Środowiskiem życia purpurków ognistych są lasy deszczowe, lasy częściowo wiecznie zielone oraz z drzewami zrzucającymi liście, a prócz tego – lasy porastające torfowiska (ang. peatswamp forest). Pojawiają się również w sadach. W lasach zmienionych działalnością człowieka wymagają dużych połaci terenu z wysokimi drzewami, unikają niskiej roślinności wtórnej. Występują na wzgórzach lub obszarach górskich do 2100 m n.p.m.; przykładowo w Nepalu stwierdzano je między 150 a 2000 m n.p.m., chociaż inne źródło mówi nawet o 2700 m n.p.m. W Indiach gniazdują od 900 m n.p.m. wzwyż. Na Sri Lance pojawiają się do 1200 m n.p.m. Na Półwyspie Malajskim odnotowywane do 915 m n.p.m. Purpurki ogniste prowadzą głównie osiadły tryb życia. Podejmują czasami wędrówki wysokościowe. W Himalajach podczas zimy przebywają na niższych niż zazwyczaj wysokościach; gniazdują do 1800 m n.p.m. lub wyżej. Przedstawiciele P. s. fraterculus poza sezonem lęgowym docierają do północno-wschodniej Tajlandii.

Poza sezonem lęgowym purpurki ogniste przebywają w grupach złożonych z najwyżej 20 osobników, często razem z ptakami innych gatunków. Żerują bardzo aktywnie, nieustannie przeskakując wśród roślinności. Purpurki ogniste żywią się głównie owadami, w tym gąsienicami (Lepidoptera), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i piewikowatymi (cykadami; Cicadidae). Zjadają również pajęczaki (Arachnida). Żerują wśród roślinności, również w koronach drzew. Odwiedzają uprawy fig, prawdopodobnie zainteresowane owadami przyciąganymi przez owoce; są to między innymi Ficus sumatrana i F. concinna. Swą zdobycz zbierają z listowia lub dopadają tę spłoszoną; „zawisają” też przy kwiatach.

Lęgi 
Lęgi w Himalajach trwają od kwietnia do czerwca, w Indiach – w lutym i od czerwca do października, na Sri Lance – od  lutego do maja i od sierpnia do września (drugi lęg), w Azji Południowo-Wschodniej – od czerwca do lipca, a na Lombok i Filipinach – od marca do kwietnia.

Gniazdo kształtem przypomina czarkę. Budulec stanowią porosty splecione pajęczyną i poprzetykane korą, a wyściółkę – żyłki liściowe. Umieszczone jest na poziomo zorientowanym rozwidleniu gałęzi, od 6 do 20 m nad ziemią, na przykład na durianie (Durio). Wymiary gniazda nie były dokładnie znane jeszcze co najmniej w 2010, średnica zewnętrzna wydaje się jednak stanowić blisko połowę długości ciała wysiadującego ptaka. Obserwowano prawdopodobnie gniazdowanie kooperatywne, kiedy w budowie gniazda pomagały osobniki młodociane; razem zajmowało się tym blisko 10 osobników. Obserwowano jednak także i parę budującą gniazdo.

W zniesieniu znajdują się 2 lub 3 jaja. Skorupka ma barwę niebieskozieloną, a te jasne tło pokrywają żółtobrązowe, lawendowe i szare plamki. Przybliżone wymiary jaj ptaków podgatunku nominatywnego – 23 na 17 mm, P. s. fraterculus – 23 na 14,3–15,8 mm, P.s. speciosus – średnio 22,4 na 16,8 mm (n=13). Wysiaduje wyłącznie samica, a młodymi opiekują się obydwa ptaki z pary. Czas wysiadywania pozostawał nieznany co najmniej do 2005, podobnie jak czas potrzebny do pełnego opierzenia. Gdy młodym zagraża niebezpieczeństwo, na przykład ze strony srokówek (Dendrocitta), ich rodzice zaczynają szaleńczo trzepocząc przelatywać z gałęzi na gałąź, a przy tym rozpaczliwie skrzecząc, jakby były ranne. Obserwowano nawet, jak samiec z nastroszonymi piórami sfrunął na ziemię dla spotęgowania wrażeń.

Status i zagrożenia 
IUCN uznaje purpurka ognistego za gatunek najmniejszej troski nieprzerwanie od 1988 (stan w 2021). BirdLife International uznaje trend liczebności populacji za spadkowy ze względu na niszczenie środowiska życia tego ptaka oraz nadmierny odłów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Liszkojady
Ptaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1781 roku